|-
| 144301 - || || 16 de febrer de 2004 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 144302 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144303 Mirellabreschi || || 16 de febrer de 2004 || San Marcello || San Marcello
|-
| 144304 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144305 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144306 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144307 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144308 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144309 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144310 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144311 - || || 16 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144312 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144313 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144314 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144315 - || || 17 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144316 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144317 - || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144318 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144319 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144320 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144321 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144322 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144323 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144324 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144325 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144326 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144327 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144328 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144329 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144330 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144331 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144332 - || || 21 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144333 Marcinkiewicz || || 20 de febrer de 2004 || Altschwendt || W. Ries
|-
| 144334 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144335 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144336 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144337 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144338 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144339 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144340 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144341 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144342 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144343 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144344 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144345 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144346 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144347 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144348 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144349 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144350 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144351 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144352 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144353 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144354 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144355 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144356 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144357 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144358 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144359 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144360 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144361 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144362 - || || 26 de febrer de 2004 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 144363 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144364 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144365 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144366 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144367 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144368 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144369 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144370 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144371 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144372 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144373 - || || 20 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 144374 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144375 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144376 - || || 25 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144377 - || || 26 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144378 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144379 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144380 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144381 - || || 26 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144382 - || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144383 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 144384 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144385 - || || 26 de febrer de 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 144386 - || || 27 de febrer de 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 144387 - || || 16 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144388 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144389 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144390 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144391 - || 2004 EK || 11 de març de 2004 | Needville || Needville
|-
| 144392 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144393 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144394 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144395 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144396 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144397 - || || 10 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144398 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144399 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144400 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-|}

4